Йозеф Коц (, 29 мая 1897 — 13 июня 1976) — футболист из Люксембурга, который участвовал в трёх турнирах летних Олимпийских игр (1920, 1924 и 1928 года). Большую часть своей карьеры он играл за «Фолу».

Карьера 
Всего за сборную Коц сыграл 11 матчей. Дебютировал в игре против Нидерландов на Олимпийских играх 1920 года, его команда проиграла со счётом 3:0. Это был его единственный матч на турнире. Свою первую и единственную победу со сборной Коц завоевал 11 мая 1924 года, Люксембург обыграл Бельгию со счётом 2:1. На Олимпиаде 1924 года Коц также сыграл один матч против Италии, соперник одержал победу со счётом 2:0. Свой единственный гол за сборную Коц забил 1 апреля 1928 года в ворота Бельгии, которая одержала победу со счётом 3:2. Последний матч за Люксембург Коц сыграл через две недели, соперником была Франция, которая победила со счётом 3:1.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Фола»